Аве́рченко (, ) — украинская и белорусская фамилия; образована от имени Аверко ← Аверкий.

Известные носители 
 Аверченко, Аркадий Тимофеевич (1880—1925) — русский писатель-сатирик, театральный критик.
 Аверченко, Василий Иванович (1917—1967) — Герой Советского Союза.
  (1937—2023) — украинский актёр и режиссёр, народный артист Украины (1992).
 Аверченко, Владимир Александрович (род. 1950) — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ третьего созыва.
 Аверченко, Евгений Николаевич (род. 1982) — казахстанский футболист.
 Аверченко, Николай Иванович (1922—1960) — Герой Советского Союза.

См. также